Magdalena von Hanau bzw. Magdalene von Hanau ist der Name folgender Personen:

 Magdalena Claudia von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld (1668–1704), Ehefrau von Graf Philipp Reinhard von Hanau-Münzenberg
 Magdalene von Waldeck (1558–1599), Ehefrau von Graf Philipp Ludwig I. von Hanau-Münzenberg